Tronson ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Alexandre Tronson du Coudray (1750–1798), französischer Jurist und Rechtsanwalt
 Mark Tronson (* 1951), australischer Baptistenprediger und Hockeyautor
 Philippe Charles Tronson de Coudray (1738–1777), französischer Armeeoffizier
 Robert Tronson (1924–2008), britischer Regisseur